

Премьер-лига

Июль 

Свой первый матч в Премьер-лиге «Ворскла» сыграла дома против «Днепр-1».

Август 

Лучшим игроком клуба в сентябре болельщики назвали Александра Скляра.

Сентябрь 

Лучшим игроком клуба в сентябре болельщики назвали Оливье Тилля.

Октябрь 

Лучшим игроком клуба в сентябре болельщики назвали Лукаса Ранжела.

Ноябрь

Результаты по турам

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Общая статистика

Награды

Награды Премьер-лиги 
 Тренер месяца украинской Премьер-лиги: Юрий Максимов, октябрь 2021

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии

Резервисты

Примечания 

ФК «Ворскла»
Сезон 2021/2022 футбольных клубов Украины